«Should Be Higher» () — третий сингл с тринадцатого студийного альбома Delta Machine британской группы Depeche Mode, 52-ой в дискографии группы. Композиция написана Дэвидом Гааном совместно с Куртом Инала. 11 марта 2013 года, песня впервые была представлена группой в популярной американской телепередаче «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом» на канале CBS. Выпуск сингла состоялся 14 октября 2013 года.

Видеоклип 
22 августа 2013 года, на канале VEVO, было опубликовано промовидео живого исполнения песни, записанное в рамках The Delta Machine Tour..

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode

Синглы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором
Синглы Mute Records
Синглы Columbia Records
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном